Чемпионат Чехии по кёрлингу среди смешанных пар () — ежегодное соревнование чешских смешанных парных команд (смешанных пар) по кёрлингу (команда должна состоять из одного мужчины и одной женщины; см. :en:Mixed doubles curling). Проводится с 2007—2008 года (? уточнить). Организатором является Ассоциация кёрлинга Чехии ().

Победитель чемпионата получает право до следующего чемпионата представлять Чехию на международной арене как её смешанная парная сборная по кёрлингу.

Годы и команды-призёры 
Составы показаны в порядке: женщина (Ж), мужчина (М), тренер (если есть).

Медальный зачёт по кёрлингистам

Примечания

См. также 
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди мужчин
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди женщин
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди смешанных команд
 Чемпионат Чехии по кёрлингу среди юниоров

Соревнования по кёрлингу в Чехии
 
Чехия
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 2008 года